Daan Dierckx – calciatore belga
 Pieter Franciscus Dierckx – pittore belga
 Tuur Dierckx – calciatore belga